Francesco da Milano, compositore e liutista rinascimentale;
Francesco da Milano, pittore rinascimentale attivo nella Marca Trevigiana.